Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor GroenLinks (GL).

Zie ook 
 Lijst van Tweede Kamerleden voor de CPN
 Lijst van Tweede Kamerleden voor de EVP
 Lijst van Tweede Kamerleden voor de PPR
 Lijst van Tweede Kamerleden voor de PSP

Tweede Kamerleden
Groenlinks